Das Dubai Duty Free Women’s Open 2001 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dubai. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 17. bis 24. Februar 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Dubai